Comandante hace referencia a varios artículos:

 Comandante (militar), graduación del ejército, equivalente a mayor;
 Comandante en jefe o supremo, persona al mando supremo del conjunto o de una parte significativa de las fuerzas armadas de una nación;
 Comandante de aeronave o piloto al mando;
 Comandante, película documental dirigida por Oliver Stone;
 El Comandante, serie de televisión.